
Termin -{S1}- ima više značenja.

 S-oznake, S1: Čuvati zaključano/obezbeđeno
 Hitachi S1, računar
 ATC kod S01, Oftalmologici